Еловое — топоним и гидроним в России:

Топоним 
 Еловое — деревня в Тайшетском районе Иркутской области.
 Еловое — посёлок в Гусевском районе Калининградской области.
 Еловое — село в Емельяновском районе Красноярского края.

Гидроним 
 Еловое — пресноводное озеро в Чебаркульском районе Челябинской области.
 Еловое — озеро в Лоухском районе Карелии.

См. также 
 Еловая
 Еловое яблоко
 Еловый